George Osborne kan syfta på bland andra:
 George Osborne, 6:e hertig av Leeds (1775–1838), brittisk aristokrat (peer)
 George Osborne, 8:e hertig av Leeds (1802–1872), brittisk aristokrat (peer)
 George Osborne, 9:e hertig av Leeds (1828−1895), brittisk aristokrat (peer)
 George Osborne, 10:e hertig av Leeds (1862−1927), brittisk aristokrat (peer)
 George Osborne (född 1971), brittisk politiker
 George Alexander Osborne (1806–1893), irländsk komponist och pianist